Il singolare femminile del torneo di tennis Ericsson Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6–3, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis (campionessa)
 Lindsay Davenport (finale)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Serena Williams (quarto turno)
 Conchita Martínez (quarto turno)
 Monica Seles (semifinali)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Anna Kurnikova (quarto turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Sandrine Testud (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Anke Huber (terzo turno)
 Elena Lichovceva (quarto turno)
 Dominique Van Roost (terzo turno, ritiro)

  Ai Sugiyama (terzo turno) 
  Amanda Coetzer (quarti di finale) 
  Amy Frazier (quarti di finale) 
  Ruxandra Dragomir (terzo turno) 
  Nathalie Dechy (quarto turno) 
  Silvija Talaja (terzo turno) 
  Patty Schnyder (terzo turno) 
  Chanda Rubin (terzo turno) 
  Sabine Appelmans (quarto turno) 
  Lisa Raymond (terzo turno) 
  Sylvia Plischke (terzo turno) 
  Kim Clijsters (quarto turno) 
  Anne-Gaëlle Sidot (terzo turno) 
  Corina Morariu (secondo turno) 
  Nataša Zvereva (terzo turno) 
  Sarah Pitkowski (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Ericsson Open 2000